«Химический сон» — третий студийный альбом рок-группы «Маврик», вышедший в 2001 году.

Альбом стал этапным в истории группы. Альбом отличает новое звучание и высокое качество записи. С выходом этого альбома группа меняет название на «Сергей Маврин». Сам Сергей Маврин изначально хотел дать группе отвлечённое от чьих-либо фамилий название, например — «Стая». Но для раскрутки никому не известного имени группы требуется очень много средств. Даже под названием «Маврик», выпускающие компании стремились дописать «экс-Ария», что противоречило индивидуальности коллектива. Окончательное решение о смене названия группа приняла по совету фирмы Irond, выпускающей новый альбом.

Три песни с этого альбома появились совершенно необычным для Маврина образом: впервые он писал музыку к готовым текстам. Среди них была и заглавная — «Химический Сон». Свою лепту в написание музыки, внёс и Юрий Алексеев, сочинив риф, из которого выросла песня «Мираж», и написавший в соавторстве с Мавриным музыку на текст «Прорвёмся!». Большинство текстов принадлежат Маргарите Пушкиной, тексты к песням «Слушай, человек!», «На осколках веры» и «С новым веком…» написаны самим Сергеем Мавриным.

Список композиций

Участники записи

Группа «Маврин» 
 Артём Стыров — вокал.
 Сергей Маврин — гитара, клавишные.
 Юрий Алексеев — ритм-гитара.
 Алексей Харьков — бас-гитара.
 Александр Карпухин — ударные.

Приглашённые участники 
 Ольга Дзусова — вокал (9).
 Демон КузЪмичЪ — речитатив (1, 10).

Ссылки 
 http://www.mavrick.ru/history
 http://musica.mustdie.ru/en/band/mavrin_sergej_mavrik/8481

Примечания 

Альбомы группы «Маврин»